Il doppio del torneo di tennis Philips Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Bret Garnett e Todd Nelson 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Javier Frana /  Jorge Lozano (quarti di finale)

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Luiz Mattar /  Nicolás Pereira (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Philips Open 1991
ATP Tour 1991